Johann Christian Adami ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Adami (Theologe, 1662) (1692–1715), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Johann Christian Adami (Theologe, 1689) (1689–1753), deutscher lutherischer Theologe